Gobius gracilis Fries, 1838 - synonim gatunku ryby babka wielkołuska
 Gobius gracilis Couch 1863 - synonim gatunku ryby babka mała
 Gobius gracilis Cabrera, Pérez & Haenseler, 1868 - synonim gatunku ryby babka piaskowa